A Mucin név két dologra vonatkozhat
 Mucsény település szlovák neve
 mucin fehérjefajta